Viaggio nel tempo – fenomeno fisico ipotetico
 Viaggio nel tempo nella fantascienza – tema della fantascienza
 Viaggio nel tempo – romanzo di Elisabetta Dami, della serie di Geronimo Stilton
 Viaggio nel tempo – altro titolo di Le lacrime di cera, racconto di Georges Simenon